The Fame (album), het debuutalbum van Lady Gaga
 The Fame (single), een nummer van Lady Gaga.